Уланово — нежилой посёлок в Слюдянском районе Иркутской области, входит в Маритуйское муниципальное образование.

География 
Уланово расположено у южного подножия Олхинского плато на юго-западном побережье озера Байкал на 98 километре Кругобайкальской железной дороги.

История 
Поселок был основан как посёлок строителей Кругобайкальской железной дороги в 1902 году. Станцию Уланово на КБЖД, после того, как этот участок дороги стал тупиковым, ликвидировали. Сейчас на этом месте осталось только каменное водоподъёмное здание с трубой и фундаменты разрушенных построек.

Население

Достопримечательности 

В настоящее время близ бывшего посёлка расположена турбаза ВСЖД "Хвойная". Рядом с базой чистый мелкогравийный пляж.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Слюдянского района
Населённые пункты на Байкале